Васи́лий Се́риков:
 Сериков, Василий Дмитриевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Сериков, Василий Евлампиевич (1852—1919) — тульский купец, кондитер.